Золотая космическая медаль ФАИ — награда ФАИ; учреждена в 1963 году. Статус аналогичен статусу Золотой авиационной медали ФАИ.
Награда присуждается людям, работа, достижения или любая другая деятельность которых, стала величайшим вкладом в развитие космонавтики.

Примечания 

Медали международных организаций
Награды, появившиеся в 1963 году
Награды в космонавтике
Награды по алфавиту